Lyon olympique universitaire est un nom de club sportif notamment porté par :
 Lyon olympique universitaire rugby, club de rugby à XV en catégorie masculine ;
 Lyon olympique universitaire rugby, club de rugby à XV en catégorie féminine ;
 Lyon olympique universitaire, club de football ;
 Lyon olympique universitaire, club omnisports.